strach na wróble – rekwizyt używany w rolnictwie
 Strach na wróble – jeden z bohaterów bajek Franka Bauma
 Strach na Wróble – antybohater z serii o Batmanie
 Strach na wróble – film z 1920 r.
 Strach na wróble – film z 1973 r.
 Strach na wróble – film z 1995 r.
 Strach na wróble – film z 2001 r.